Eibenstock steht für:

 Eibenstock, Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Eibenstock (Wüstung), Ortswüstung auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Eibenstock Elektrowerkzeuge, ein Hersteller von Elektrowerkzeugen

Eibenstock ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Müller-Eibenstock (1898–1986), deutscher Maler, Grafiker und Textil-Formgestalter